De 49e editie van de Belgische wielerwedstrijd Grote Prijs Beeckman-De Caluwé werd verreden op 25 juli 1991. De start en finish vonden plaats in Ninove. De winnaar was Heinz Imboden, gevolgd door Danny Neskens en Peter Spaenhoven.

Uitslag 

Grote Prijs Beeckman-De Caluwé  Eendagswielerwedstrijd in 1991